Název Ingrijci může označovat:
 obyvatelstvo Ingrie
 Ingrijští Finové – subetnikum Finů, žijící v Ingrii (finsky inkeriläiset, inkerinsuomalaiset)
 Ižorové – ugrofinský národ, žijící v Ingrii (finsky inkerikot, inkeroiset)